

Enginyeria hidrològica 
 Wetering o watering, (alemany) Wetterung, Wettern, (francès) wateringue: rec de desguas als pòlders

Geografia 
 Grote Wetering, un wetering a Brabant del Nord
 Wetering, un canal a la frontera entre Gueldre i Alemanya
 Nieuwe Wetering, Oude Wetering, dos pobles de Kaag en Braassem
 Wetering, un poble de Steenwijkerland

Persones 
 Henricus van de Wetering, bisbe d'Utrecht
 Janwillem van de Wetering (1931-2008), un escriptor i empresari neerlandès
 Mauri van de Wetering (1938-…), futbolista neerlandès